Weyer steht für:
 Weyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten („der Weyer“), siehe Bruno Weyer
 Weyers Flottentaschenbuch, „der Weyer“, militärisches Handbuch
 Arbeitserziehungs- und Zigeuneranhaltelager St. Pantaleon-Weyer, ehemaliges nationalsozialistisches Gefangenenlager
 die Düsseldorfer Eisenbahnbedarf AG, vormals Carl Weyer & Cie., ein ehemaliger Hersteller von Eisen- und Straßenbahnwagen

Weyer ist der Name folgender

Gemeinden:
 Weyer (Rhein-Lahn-Kreis) in Rheinland-Pfalz
 Weyer (Oberösterreich), Markt im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich
 Weyer (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin, Frankreich

Orte und Gemeindeteile

– in Deutschland:
 Weyer (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Weyer (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Weyer (Mechernich), Ortsteil der Stadt Mechernich im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen
 Weyer (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen
 Weyer (Gochsheim), Ortsteil der Gemeinde Gochsheim im Landkreis Schweinfurt in Bayern
 Weyer (Villmar), Ortsteil der Gemeinde Villmar im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen

– in Österreich:
 Weyer (Gemeinde Haigermoos), Gemeindeteil von Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weyer (Gemeinde Gmunden), Stadtteil von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weyer (Gemeinde Weißkirchen), Ort bei Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Weyer (Gemeinde Bramberg), Gemeindeteil von Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Weyer (Gemeinde Mattsee), Ort in Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Weyer (Gemeinde Frohnleiten), Gemeindeteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

– in Luxemburg:
 Weyer, Ort in der Gemeinde Fischbach (Luxemburg), Luxemburg

Schlösser:

Siehe auch:
 Waier
 Weier
 Weiher
 Weyher
 Weyr
 Weyern
 Weyers